Työsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Työsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,82), 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,19, long 28,04), 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,17), 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,21, long 28,35), 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,95, long 27,67), 
 Työsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 28,50), 

Robotskapade Finlandförgreningar